Mällsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mällsjön (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,92 ha)
Mällsjön (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (27,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn